Ґміна Домбе може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Домбе (Кросненський повіт) — сільська ґміна у Любуському воєводстві
 Ґміна Домбе (Кольський повіт) — місько-сільська ґміна у Великопольському воєводстві